Schriftleiter ist
 ein Redakteur
 in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland ein der Reichspressekammer unterstellter Mitarbeiter eines Verlages, siehe Schriftleitergesetz